Instrumentenbau bezeichnet
 den Musikinstrumentenbau
 den Fluginstrumentenbau, siehe Avionik
 den Bau von Messinstrumenten
 den Bau optischer Instrumente, siehe Optisches Instrument

Siehe auch:
 Instrumentenbauer